Ешли Барти је савладала Каролину Плишкову у финалу са 6 : 3, 6 : 7(4 : 7), 6 : 3 и на тај начин је освојила титулу у појединачној женској конкуренцији на Вимблдонском турниру 2021. године, претпоследњем гренд слему у сезони. Постала је прва Аустралијанка која је освојила титулу на Вимблдону још од Ивон Гулагонг, победнице издања из 1980. Барти је као први носилац на турниру била и освајачица истог што је последњи пут пошло за руком Серени Вилијамс 2016. године. Уједно је и прва тенисерка која је остварила тај подухват на неком гренд слему откако је то учинила Симона Халеп на Ролан Гаросу 2018. године. Барти је овом победом постала тек четврта тенисерка (после Ен Џоунс, Мартине Хингис и Амели Моресмо) која је успела освојити Вимблдон у појединачној женској конкуренцији пошто је претходно освојила Вимблдон у конкуренцији јуниорки. Захваљујући освојеном турниру, Барти је задржала челно место на ВТА ранг-листи пласманом у полуфинале. Шансу за долазак на прво место листе имала је Арина Сабаленка.

Халеп је бранила титулу шампионке. Тенисерка из Румуније је турнир освојила 2019. године, а 2020. исти није одржан због пандемије ковида 19. Није била у прилици да одбрани титулу ове године будући да се повукла пре почетка турнира због повреде листа.

Серена Вилијамс је предала меч првог кола против Аљаксандре Саснович због повреде. Тек други пут у својој каријери је Серена изгубила у првом колу неког гренд слем турнира (претходно је претрпела пораз од Виржиније Разано на Ролан Гаросу 2012. године). Први пут од 2014. године догодило се да у финалу Вимблдона не буде присутна ниједна од сестара Вилијамс пошто је Винус Вилијамс изгубила од Унс Џабир у другом колу. Први пут од 1997. године ниједна од сестара није успела да прође даље од другог кола Вимблдона.

Ово је било прво издање Вимблдона у коме су два најбоља носиоца дошла до полуфинала такмичења још од 2009. године. Овогодишњи Вимблдон је такође био први гренд слем турнир у Опен ери у коме су две тенисерке са специјалним позивницама, Људмила Самсонова и Ема Радукану (чије је ово први наступ на гренд слемовима), дошле до четвртог кола. Радукану је постала најмлађа Британка која се пласирала у четврто коло Вимблдона у Опен ери. 

Џабир је постала прва Тунишанка као и прва Арапкиња која се домогла четвртфинала Вимблдона.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце

Спољашње везе 
 Жреб
Вимблдон 2021 — женски жреб и резултати на веб-сајту Међународне тениске федерације

Вимблдон 2021.
Вимблдон — жене појединачно